Atakan Yüksel – lottatore turco
 Burcu Yüksel – ex altista turca
 Levent Yüksel – cantante, chitarrista e compositore turco
 Müjde Yüksel – ex cestista turca